Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1995/96 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für deutsche Schachbundesliga der Frauen 1995/96 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Da der SK Zehlendorf seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurückzog, wurde der Wettbewerb nur mit 11 Vereinen ausgetragen, die 6 Stammspielerinnen und maximal 14 Ersatzspielerinnen melden durften; allerdings schöpften nur der USV Halle und der SV 1920 Hofheim das Meldekontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Die SG Bochum 31 und der SC Leipzig-Gohlis traten immer in der gleichen Aufstellung an (allerdings verlor Bochum zwei Partien kampflos, Leipzig verlor einen Wettkampf sowie eine weitere Partie kampflos), während der SV 1920 Hofheim die meisten Spielerinnen einsetzte, nämlich 12. Insgesamt kamen 90 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 30 (ohne Berücksichtigung der Spielerinnen des SC Leipzig-Gohlis, von denen 5 zu allen Wettkämpfen außer dem kampflos verlorenen antraten) alle Wettkämpfe mitspielten. Katrin Dämering (Spielvereinigung Leipzig) und Brigitte Burchardt (Rotation Berlin) hatten nicht nur in der Saison 1995/96, sondern auch in den vier vorherigen Spielzeiten alle Wettkämpfe mitgespielt und damit noch keine Partie in der Frauenbundesliga verpasst.

Erfolgreichste Spielerin der Saison war Birke Bielicki (SC Leipzig-Gohlis) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien, die gleiche Punktzahl aus 10 Partien erreichten Tatjana Grabusowa (SG Bochum 31) und Marina Olbrich (Elberfelder SG). Mit Barbara Hund (Elberfelder SG) und Katja Jentsch (USV Halle) erreichten zwei Spielerinnen 100 %, wobei Hund zwei Partien spielte, Jentsch eine.

Älteste Spielerin der Saison war die bei der Spielvereinigung Leipzig spielende Gabriele Just (* 1936), jüngste Spielerin die bei den Rodewischer Schachmiezen spielende Monika Bobrowska (* 1978).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995; BIH = Bosnien-Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, GER = Deutschland, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

SV 1920 Hofheim

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

OTG Gera

Elberfelder Schachgesellschaft 1851

SG Bochum 31

SC Leipzig-Gohlis

Spielvereinigung Leipzig 1899

USV Halle

SSV Rotation Berlin

SK Zehlendorf 

Mannschaft wurde vor der 1.Runde zurückgezogen.

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Sylke Spangenberg hieß bis zur Saison 1994/95 Sylke Meyer.
 Antje Göhler hieß bis zur Saison 1994/95 Antje Riedel.
 Colette Schneider hieß bis zur Saison 1994/95 Colette Adler.
 Sabine Schiffer hieß bis zur Saison 1994/95 Sabine Gorzel.
 Cora El Massoudi hieß bis zur Saison 1994/95 Cora Franke.
 Anita Siepenkötter heißt seit der Saison 1996/97 Anita Stangl.
 Claudia Bartsch heißt seit der Saison 1996/97 Claudia Steinbacher.
 Uta Siegmund heißt seit der Saison 1996/97 Uta Büttner.

Weblinks 
 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1995
Schach 1996